A 2009-es Superbike brit nagydíj volt a Superbike és a Supersport világbajnokság kilencedik versenye. A versenyt a Donington Parkban rendezték június 26. és június 28. között.

Eredmények

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport

Források 

Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Brit
Motorversenyzés az Egyesült Királyságban